Islam Ramazánovich Majáchev (en idioma ruso: Ислам Рамазанович Махачев, Majachkalá, Rusia; 27 de septiembre de 1991), transliterado al inglés como Islam Makhachev, es un peleador ruso de artes marciales mixtas. Fue campeón mundial de Combat Sambo en la categoría de 74 kilogramos en 2016 y actualmente es el campeón mundial en la categoría  peso ligero de Ultimate Fighting Championship. Usualmente entrena con su amigo y compañero Khabib Nurmagomedov (también campeón anteriormente en el mismo peso) y su equipo antes de las peleas.

Comienzos 
Islam nació en Majachkalá, Daguestán, Rusia. Entrenó y compitió en Sambo. Islam creció con Jabib Nurmagomédov y actualmente aún entrena con él. En el Campeonato Mundial de Sambo de 2016 ganó una medalla de oro, en el combate final derrotó 7–0 a Valentin Benishev de Bulgaria.

Carrera en las artes marciales mixtas

М-1 Global 
Majáchev hizo su debut en M-1 Global contra Tengiz Kuchua el 12 de febrero de 2011 y ganó la pelea en la primera ronda.  

En su segunda pelea para la promoción, Majáchev enfrentó al francés Mansour Barnaoui el 9 de abril de 2013 en el evento M-1 Challenge 38. Ganó la pelea por decisión unánime (30–27, 30–27,30–27).  

Majáchev se enfrentó con el peleador brasileño cinturón negro en jiu-jitsu, Rander Junior el 21 de agosto de 2013 en el M-1 Challenge 41 y ganó por decisión unánime. 

El 7 de junio de 2014 en M-1 Challenge 49, Islam enfrentó a Yuri Ivlev. Islam dominó toda la pelea y al final ganó por sumisión.  

En su última pelea en M-1, Islam Majáchev enfrentó a Ivica Truscek el 7 de septiembre de 2014. Ganó el combate vía sumisión en la tercera ronda.

Ultimate Fighting Championship 
El 2 de octubre de 2014, Majáchev firmó un contrato de cuatro peleas con UFC.

Majáchev derrotó por sumisión a Leo Kuntz en la segunda ronda el 23 de mayo de 2015, en UFC 187.

La primera derrota para Majáchev llegó el 3 de octubre de 2015 en UFC 192, cuando cayó derrotado vía nocaut técnico por Adriano Martins.

Se esperaba que Majáchev enfrentara a Drew Dober el 16 de abril de 2016 en UFC on Fox 19. Pero después del pesaje, UFC anunció que Majáchev había dado positivo en un test antidopaje por Meldonium. La pelea fue cancelada. USADA levantó la suspensión de Majáchev después de una audiencia el 2 de julio de 2016.

Majáchev regresó para enfrentar a Chris Wade el 17 de septiembre de 2016 en UFC Fight Night 94. Ganó el combate por decisión unánime.

El 11 de febrero de 2017 enfrentó a Nik Lentz en UFC 208. Ganó la pelea por decisión unánime.

Majáchev enfrentaría a Michel Prazeres el 2 de septiembre de 2017 en UFC Fight Night 115. Sin embargo, Majáchev abandonó el combate a principios de agosto citando razones religiosas. Fue reemplazado por Mads Burnell.

Majáchev peleó con Gleison Tibau el 20 de enero de 2018 en UFC 220. Ganó la pelea por nocaut a los 57 segundos de la primera ronda.

El 28 de julio de 2018, enfrentó a Kajan Johnson en UFC on Fox 30. Majáchev se llevó la victoria por sumisión en la primera ronda.

Se esperaba que Majáchev y Francisco Trinaldo se enfrentaran el 23 de enero de 2019 en UFC 233. Sin embargo, el 11 de noviembre de 2018 se reportó que Majáchev había sido retirado del combate por razones desconocidas y reemplazado por Alexander Hernández.

Majáchev enfrentó a Arman Tsarukyan el 20 de abril de 2019 en UFC on ESPN+ 7. Ganó el combate por decisión unánime y se llevó el premio a Pelea de la Noche.

Majáchev se enfrentó a Davi Ramos el 7 de septiembre de 2019 en UFC 242. Ganó la pelea por decisión unánime.

Majáchev estaba programado para enfrentarse a Alexander Hernández el 18 de abril de 2020 en UFC 249. Sin embargo, Majáchev fue retirado de la tarjeta debido a las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia de COVID-19 y fue sustituido por Omar Morales.

Se esperaba que Majáchev se enfrentara a Rafael dos Anjos el 24 de octubre de 2020 en UFC 254. Sin embargo, el 8 de octubre de 2020 se informó que dos Anjos dio positivo por COVID-19 y fue retirado del combate. El emparejamiento quedó intacto y se reprogramó para el 14 de noviembre de 2020 en UFC Fight Night: Felder vs. dos Anjos. Sin embargo, el 8 de noviembre se informó de que Majáchev se vio obligado a retirarse del evento debido a una infección por estafilococos.

Majáchev se enfrentó a Drew Dober el 6 de marzo de 2021 en UFC 259. Ganó el combate por una sumisión por estrangulamiento del brazo en el tercer asalto.

Majáchev se enfrentó a Thiago Moisés el 17 de julio de 2021 en UFC on ESPN: Makhachev vs. Moisés. Ganó el combate por sumisión en el cuarto asalto.

Un combate con el ex Campeón de Peso Ligero de la UFC Rafael dos Anjos fue reprogramado y se esperaba que tuviera lugar el 30 de octubre de 2021 en UFC 267. Sin embargo, dos Anjos se vio obligado a retirarse del evento debido a una lesión, y fue sustituido por Dan Hooker. Ganó el combate por sumisión en el primer asalto.

Majáchev estaba programado para enfrentar a Beneil Dariush el 26 de febrero de 2022 en UFC Fight Night 202. Sin embargo, el 12 de febrero de 2022 se informó que Dariush se retiró del evento debido a una lesión en el tobillo y fue reemplazado por Bobby Green. Ganó la pelea por nocaut técnico en el primer asalto.

Campeonato de Peso Ligero de la UFC 
Majáchev enfrentó a Charles Oliveira por el Campeonato de Peso Ligero de UFC vacante en UFC 280 el 22 de octubre de 2022. Ganó la pelea por sumisión de triángulo de brazo en el segundo asalto.

El 12 de febrero de 2023, Majáchev defendió su título contra el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski en UFC 284. Ganó la pelea por decisión unánime.

Campeonatos y logros

Artes marciales mixtas 
 Ultimate Fighting Championship
 Campeonato de Peso Ligero de UFC (una vez; actual)
 Pelea de la Noche (dos veces)
 Actuación de la Noche (tres veces)

 ProFC
 ProFC Union National Cup

Sambo 
 Fédération Internationale Amateur de Sambo (FIAS)
 Medallista de oro del Campeonato Mundial de Sambo de Combate FIAS 2016

 World Combat Sambo Federation (not FIAS)
 Campeón mundial de Sambo

 Combat Sambo Federation of Russia
 Campeón nacional ruso de combate Sambo (cuatro veces)

 All-Russian
 Campeón Nacional de Rusia 2016 (World Team Trials-FIAS)

Grappling 
 UWW Russian Grappling Federation
 Distrito Federal del Cáucaso Norte 1º

Récord en artes marciales mixtas

Referencias 

Practicantes de artes marciales mixtas de Rusia
Musulmanes de Rusia